Línea 5C puede referirse a los siguientes artículos:
 Línea 5C, recorrido de autobuses urbanos de la ciudad de Temuco, Chile.
 Línea 5C, servicio de autobuses urbanos de Vitoria, España.